

Lokalizacje

Niemcy 
 Fürstenstein – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa
 Fürstenstein – szczyt w Smreczanach

Polska 
 Fürstenstein – zamek Książ w Wałbrzychu